Niemcy:
 Kreis Grimmen – była nazwa dawnego powiatu w latach 1818–1952
 Kreis Grimmen – była nazwa dawnego powiatu w latach 1952–1994

Zobacz też:
 Grimmen